Harris Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Harris Island (Florida)
 Harris Island (Georgia)
 Harris Island (Louisiana)
 Harris Island (Maine)
 Harris Island (Maryland)
 Harris Island (Michigan)
 Harris Island (Minnesota)
 Harris Island (Oregon)
 Harris Island (Bradford County, Pennsylvania)
 Harris Island (Crawford County, Pennsylvania)
 Harris Island (Wisconsin)

Siehe auch:
 Harris (Lewis and Harris)